Liu Jing (1974) olimpiai ezüstérmes kínai labdarúgónő
 Liu Jing (1975) kínai műkorcsolyázónő, olimpikon
 Liu Jing (1985) kínai terepkerékpáros-nő, olimpikon
 Liu Jing (? – Kr. u. 71.) kínai herceg